Het Italiaans Open is een golftoernooi van de Europese PGA Tour en heette in 2010 het BWM Italiaans Open. Het is gespeeld van 5 - 9 mei, net als het voorgaande jaar op de Royal Park I Roveri in Fiano bij Turijn. Het prijzengeld bedroeg € 1.300.000.

Resultaten

Europese PGA Tour 2010
Golftoernooi in Italië
Sportevenement in Turijn